Серена Вільямс була дворазовою чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Карлу Суарес Наварро з рахунком 6–2, 6–0. Вільямс виграла цей титул увосьме в кар'єрі, що є рекордом.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 7

Секція 8

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
 ''' Чжен Сайсай

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Miami Open
Miami Open 2015